

Patronymes 
Lobanov (masculin ; ) ou Lobanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Lobanov (1924-2003), artiste russe relié à l'Art brut ;
 Alexis Lobanov-Rostovski (1824-1896), homme d'État russe ;
 Dmitri Lobanov-Rostovski (1758-1838), homme politique russe ;
 Liliya Lobanova (1985-), athlète ukrainienne, spécialiste du 800 mètres ;
Natalia Kouznetsova-Lobanova (1947-1998), plongeuse soviétique ;
  (1947-), compositeur russe ;
 Vladimir Lobanov (1953-), patineur de vitesse soviétique.

Patronyme russe